DJGPP (акроним от DJ’s GNU Programming Platform) — проект по переносу GNU-утилит на платформы DOS и Windows для поддержки DPMI. Название происходит от имени автора — DJ Delorie.

DJGPP является свободным программным обеспечением, и большинство утилит под него распространяются под GNU GPL или более пермиссивной лицензией. Может работать только на 32-битных процессорах (80386 и выше).

Не совместим с 64-х разрядными версиями Windows, так как они не реализуют 16-битный интерфейс DOS и там нет виртуальной машины DOS, то есть для запуска нужно использовать DOSBox.

Утилиты разработки DJGPP поставляются также в составе GNU/DOS.

В конце 1990-х годов на DJGPP создавалось множество сложных программных продуктов под DOS (например, игра Quake).

См. также 
 Cygwin
 GnuWin32
 MinGW
 Open Watcom
 DOS/4GW
 FreeDOS

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзор проекта DJGPP
 «Review» of DOS compilers

Интегрированные среды разработки
Компиляторы Си
Компиляторы C++
Свободные компиляторы и интерпретаторы